Тегорачи има више значења:

 Тегорачи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тегорачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику